Переулок Некрасова — улица в Одессе, в историческом центре города, от Преображенской улицы до улицы Гоголя

История 
На картах города — с 1836 года. Первоначальное название — Малый переулок. С 1864 — Малый Софиевский (Малософиевский, именовался иногда и улицей), Казарменный переулок (1866).

Современное название с 1937 года, в честь великого русского поэта Николая Некрасова (1821—1877).

Достопримечательности

Известные жители 
д. 1 — генерал И. В. Сабанеев (1816—1829)

д. 2 — архитектор Людвиг Оттон (собственный дом)

д. 7 — Илья Мечников (1878)

Примечания

Ссылки 
Некрасова переулок

Список зданий. Одесса, Некрасова переулок

Где Идем?! Выпуск: Переулок Некрасова

Прогулки по Одессе: переулок двойных дворов и старых колодцев

Переулки Одессы
Одесса